Sabo:
 Dave Sabo
 Jean-Philippe Sabo
 Yozhef Yozhefovich Sabo
 Ítalo Fioravanti Sabo Mendes
Sabo One Piece

Desambiguação